Сијенега Ларга има више значења:

 Сијенега Ларга (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Ларга (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Ларга (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега Ларга (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенега Ларга (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенега Ларга (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега Ларга (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику